Кабан — парнокопитий ссавець роду свинячих
Кабан — річка в Кубані